Visione di sant'Antonio da Padova – dipinto di Bartolomé Esteban Murillo conservato nella cattedrale di Siviglia
 Visione di sant'Antonio da Padova – dipinto di Giovanni Battista Pittoni conservato nel San Diego Museum of Art a San Diego